Neue Ostpolitik, van de Duitse bondsregering onder Willy Brandt, ook bekend als Ostpolitik
Ostpolitik (Vaticaan), de Ostpolitik van het Vaticaan